Beyhan Sultan může být:

 Beyhan Sultan (dcera Selima I.)
 Beyhan Sultan (dcera Mustafy III.)